Vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1978 bestod av en herrturnering som spelades mellan 20 augusti och 27 augusti 1978 i Västberlin, Västtyskland.

Italien tog guld i denna turnering som var den tredje VM-turneringen i vattenpolo för herrar.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrunda

Om placering 1-8

Grupp E

Grupp F

Om placering 9-16

Grupp G

Grupp H

Finalspel

Om placering 1-4

Om placering 5-8

Om placering 9-12

Om placering 13-16

Slutplaceringar

Referenser 

1978
Vattenpolo i Västtyskland
Världsmästerskapen i simsport 1978